

Vandervelde ou Van der Velde

Patronyme 
Carl Franz van der Velde (1779-1824), romancier allemand.
 Émile Vandervelde (1866–1938) est un homme politique socialiste belge.
 Johan van der Velde (1956) est un coureur cycliste néerlandais.
 Peter van der Velde (1967) est un patineur de vitesse sur piste courte néerlandais.

Toponyme 
 Avenue Émile Vandervelde à Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles.
 Rue Émile Vandervelde à Bois-d'Haine, Manage.
 Rue Émile Vandervelde à Glain, Liège.

Autre 
 Vandervelde est une station du métro de Bruxelles située à Woluwe-Saint-Lambert.

Voir aussi